Randy Williams peut désigner :
 Randy Williams (1953-), athlète américain champion olympique du saut en longueur en 1972 ;
 Randy Williams (1975-), joueur américain de baseball ;
 Randy Williams (1984-), joueuse sud-africaine de beach-volley.